Клейтон (округ, Джорджія)
Клейтон (округ, Айова)